Snatched lautet der Originaltitel folgender Filme:

 Ein kleiner, aber tödlicher Fehler, US-amerikanisches Melodram aus dem Jahr 1972
 Mädelstrip, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2017